

Копаніно — село в гміні Любич Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Копаніно — село в гміні Маново Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства